Kinu fait notamment référence à :

Rivière
Kinu, un cours d'eau du Japon situé dans la plaine de Kantō.

Navire
Kinu, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.